International Lawn Tennis Challenge 1922 je bil sedemnajsti turnir International Lawn Tennis Challenge, kasneje znan kot Davisov pokal.

Izid

Finale

Challenge

1922 v športu
1922